Soyat steht für:
 Mount Soyat, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Nanqi (Wuxi) Soyat Automobile, chinesischer Automobilhersteller